Змагання жінок у хафпайпі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 5 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 22 атлетки з 11 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Посилання
 Календар
 Кваліфікація
 Фінал

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Жіночий хафпайп на чемпіонатах світу з фристайлу